Der Begriff Trinkhalle bezeichnet

 Trinkhalle (Kuranlage), Teil der Kuranlagen in einem Kurort
Beispiele:
 Neue Trinkhalle (Bad Wildbad)
 Trinkhalle Baden-Baden
 Trinkhalle (Bad Ischl)
 Trinkhalle (Bad Soden)
 Trinkhalle (Hamburg)
 Trinkhalle (Verkaufsstelle), Kiosk
Beispiel:
 Trinkhalle (Dessau)